Sorokina () – żeńska forma nazwiska Sorokin oraz nazwa toponimów w Rosji

Osoby 
 Anna Sorokin (Anna Wadimowna Sorokina) – niemiecka oszustka pochodzenia rosyjskiego
 Natalja Władimirowna Sorokina (1982) – rosyjska biathlonistka
 Tamara Aleksandrowna Sorokina (1950) – radziecka biegaczka średniodystansowa
 Walerija Michajłowna Sorokina (1984) – rosyjska badmintonistka

Miejscowości 
 Sorokina – wieś w obwodzie kurgańskim
 Sorokina – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Sorokina – wieś w obwodzie orłowskim
 Sorokina – wieś w obwodzie tiumeńskim

Zobacz też 
 Sorokino – miejscowości na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie

Strony ujednoznaczniające